Il doppio  dello  Seguros Bolívar Open San José 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Juan Sebastián Cabal e Robert Farah hanno battuto in finale 6–3, 6–3,  Luis Díaz-Barriga e Santiago González.

Teste di serie
Le prime 3 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (campioni)
  Luis Díaz-Barriga /  Santiago González (finale)

  Rogério Dutra da Silva /  Caio Zampieri (quarti di finale)
  Raven Klaasen /  Paolo Lorenzi (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Seguros Bolívar Open San José 2011